Агги Херринг (; 4 февраля 1876 — 28 октября 1939) — американская актриса немого кино. С 1915 по 1939 год снялась в 119 фильмах.

Агги Херринг родилась в Сан-Франциско, штат Калифорния. Агги Херринг начала сниматься в кино в 1915 году, и не прекращала сниматься до самой смерти в 1939 году. За время карьеры снялась в общей сложности в 119 фильмах, из которых — 80 немых, как правило во второстепенных ролях.

Среди самых известных фильмов с её участием «Оливер Твист», режиссёра Фрэнка Ллойда (1922), с участием Джеймса Маркуса и Джеки Кугана, «Определенная вещь», режиссёра Фрэнка Капры (1928) и «Дэниел Бун» режиссёра Дэвида Говарда (1936), с Джорджем О’Брайеном и Хэзер Эйнджел.

Умерла в Санта-Монике, штат Калифорния.

Избранная фильмография 
 1917 — / Wee Lady Betty
 1919 — / Cupid Forecloses
 1919 — Принцесса янки / A Yankee Princess
 1919 — Мужская борьба / A Man’s Fight
 1919 — / The Hoodlum
 1919 — Девушка по имени Мэри
 1920 — Смельчак Джек
 1920 — Шпильки
 1921 — Высший свет / Among Those Present — мать
 1922 — Оливер Твист — миссис Корни
 1922 — Сделка вслепую / A Blind Bargain — Бесси
 1923 — Медный кувшин / Brass Bottle
 1923 — Остров погибших кораблей / The Isle of Lost Ships
 1924 — / The Silent Watcher
 1924 — Молодое вино / Wine of Youth
 1926 — / The Frontier Trail
 1926 — Кошерная Китти Келли / Kosher Kitty Kelly
 1927 — Принцесса из Хобокена
 1928 — / Mother Machree
 1929 — / Lady Be Good
 1928 — Выполняйте свой долг
 1929 — Темные улицы
 1929 — / Smiling Irish Eyes
 1930 — В следующей комнате
 1930 — Клэнси на Уолл—стрит
 1930 — / Kathleen Mavourneen
 1930 — Дети Бродвея / Broadway Babies
 1934 — Занавес

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США